Franciaország
Montfa, település Ariège megyében
Montfa, település Tarn megyében